A Cicero név több személyre is vonatkozhat:

 Marcus Tullius Cicero – a közismert politikus és író
 Marcus Tullius Cicero – az i. e. 30. év consulja
 Quintus Tullius Cicero
 „Cicero” – Elsősorban Nagy-Britannia ellen tevékenykedő náci ügynök fedőneve a II. világháború alatt. Valódi neve Elyesa (Elias) Bazna (1904–1970) volt.
 Cicero, város az USA Illinois államában, Cook megyében

Előfordulhat tévesen írva, a következők helyett is:

 Ciceró (keresztnév)
 ciceró tipográfiai mértékegység

Jegyzetek